Il Campionato europeo femminile di pallacanestro Under-20 2012 è stata l'undicesima edizione del torneo organizzato dalla FIBA Europe. Il torneo si svolge a Debrecen, in Ungheria, dal 16 al 26 agosto 2012. La  ha vinto il titolo per la terza volta, la seconda consecutiva, battendo in finale la .

Squadre partecipanti

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Gruppo E

Gruppo F

Fase a eliminazione diretta

Tabellone principale

Incontri 5º/8º posto

Incontri 9º/12º posto

Incontri 13º/16º posto 
Le 4 squadre eliminate dal primo turno si sono affrontate in un girone con partite di andata e ritorno. Le ultime tre sono retrocesse nella Division B.

Gruppo G

Classifica finale

Division B 
Il torneo di Division B si è svolto a Klatovy, in Repubblica Ceca, dal 16 al 26 agosto 2012.

Collegamenti esterni